Joerden ist der Familienname folgender Personen:

 Jan C. Joerden (* 1953), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Rudolf Joerden (1901–1985), deutscher Bibliothekar